

Patronyme 

 Cavaliere Calabrese, surnom de Mattia Preti (1613–1699), peintre italien ;
 Claude-Ange-Joseph Calabrese, (1867-1932), ecclésiastique italien ;
 Franco Calabrese (1923-1992), chanteur d'opéra (baryton-basse) italien ;
 Giovanni Calabrese (1966-), rameur italien ;
 Marco Calabrese (ca 1486-ca1542), peintre italien ;
 Russell Calabrese (1955-), réalisateur et acteur américain ;
 Veronica Calabrese (1987-), taekwendoïste italienne.

Musique 
 Calabrese, groupe américain.

Articles connexes 
 Calabrais (Calabrese), langue de la région de Calabre, en Italie.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme italien